Стейнберг — фамилия. Также Стайнберг, Штайнберг, Штейнберг; русская транскрипция фамилии Steinberg.

Известные носители:
 Стайнберг, Голди (1900—2015) — американская долгожительница.
 Стейнберг, Марк (род. 1967) — американский скрипач.
  (род. 1953) — профессор истории.
 Стейнберг, Рикардо (род. 1950) — американский звукорежиссёр («Другие», «Море внутри»).
 Стайнберг, Роберт (1922—2014) — канадский и американский математик.
 Стейнберг, Сол (1914—1999) — румынско-американский художник, карикатурист, иллюстратор.
 Стайнберг, Уильям (Ханс Вильгельм; 1899—1978) — американский дирижёр.

См. также